

Серне — село, Закарпатська область, Мукачівський район

Муніципалітети:
 Серне () — регіон Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар
 Серне () — регіон Нова Аквітанія, департамент В'єнна
 Серне () — регіон Нижня Нормандія, департамент Кальвадос
 Серне () — регіон Ельзас, департамент Верхній Рейн
 Серне () — регіон Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна
 Серне () — регіон Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя